Topličica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novog Marofa, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 196 stanovnika te 66 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji